EHG est un sigle qui signifie :
 École hôtelière de Genève, une école supérieure spécialisée suisse d’hôtellerie et de restauration ;
 Erwin Hymer Group, un constructeur de camping car allemand ;
 Eskualdeko Hiri Garraioa, les transports en commun de Pampelune en Espagne ;
 Eyehategod, un groupe de sludge metal américain.